

Населені пункти та їхні частини
 Завадувка — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Завадувка — село в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Завадувка — село в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Завадувка — частина села Домбровиця в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Завадувка — колонія в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки